Рекіта () — село в Румунії, у повіті Караш-Северін. Входить до складу комуни Шопоту-Ноу.
 Рекіта () — село в Румунії, у повіті Тіміш. Входить до складу комуни Думбрава.
 Рекіта () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Сесчорі.